Álvaro González puede referirse a:

 Álvaro González (1958-), abogado y político argentino.
 Álvaro González de Galdeano (1970-), ciclista español.
 Álvaro "Bola" González (1973-), futbolista uruguayo.
 Álvaro "Tata" González (1984-), futbolista uruguayo.
 Álvaro González, político argentino, Vicegobernador de la provincia de Santa Fe.
 Álvaro González (seudónimo de Romildo Curotto, 1927-2016), actor peruano.
 Álvaro González Soberón (1990-), futbolista español.